Burwash – località del Regno Unito
Burwash – località abbandonata del Canada